Волковський Анатолій Пилипович — український політик
 Волковський Володимир Пилипович — Герой Радянського Союзу

Волковський — колишнє селище, Воткінський район, Удмуртія

Прізвища